Bolberg (Breda), een buurtschap in de gemeente Breda (Noord-Brabant)
 Bolberg (Gilze en Rijen), een buurtschap in de gemeente Gilze en Rijen (Noord-Brabant)

Enkele kastelen in Limburg:
 Bollenberg (Maria-Hoop), ook Bolberg of Bolleberg genoemd, een mottekasteel bij Maria-Hoop
 Bolberg (Posterholt), een mottekasteel bij Posterholt
 Bolleberg (Waldfeucht), een mottekasteel bij Waldfeucht